Der Bezirk Dienvidkurzeme ( Dienvidkurzemes novads,  Bezirk Südkurland) ist wie alle 35 Novadi Lettlands in rechtlichem Sinne eine Großgemeinde. Er bzw. sie liegt im Südwesten Lettlands in der historischen Landschaft Kurland. 38.351 Einwohner lebten 2021 im Bezirk Dienvidkurzeme. Sein Verwaltungssitz ist in Grobiņa.

Der Bezirk entstand im Rahmen einer Verwaltungsreform zum 1. Juli 2021 durch den Zusammenschluss der Bezirke Aizpute, Durbe, Grobiņa, Nīca, Pāvilosta, Priekule, Rucava und Vaiņode, sodass er dem Kreis Liepāja entspricht, der bis 2009 Bestand hatte.

Geographie 
Das Gebiet grenzt im Süden an Litauen, im Westen an Liepāja und die Ostsee, im Norden an den Bezirk Ventspils, im Nordosten an den Bezirk Kuldīga und im Osten an den Bezirk Saldus. Er ist der flächenmäßig größte Bezirk Lettlands.

Größte Flüsse im Bezirk sind die Bārta, die Vārtāja und der Saka, gebildet aus Durbe und Tebra, größte Seen der Liepāja-See, der Pape-See und der Durbe-See. Die höchste Erhebung ist der 190 m hohe Krievukalns südwestlich des Weilers Embūte nahe der Ostgrenze des Bezirks.

Gemeindeteile 

Der Bezirk umfasst die 5 Städte (pilsētas) Aizpute, Durbe, Grobiņa, Pāvilosta und Priekule sowie 26 Dörfer (pagasti):

Verkehr 
Durch den Bezirk verläuft die Bahnstrecke Jelgava–Liepāja mit Bahnhöfen in Kalvene, Ilmāja und Tore. Wichtigste Straßenverbindungen sind die von Ost nach West verlaufende Staatsstraße A9 von Riga nach Liepāja und die anschließende, nach Süden führende A11 von Liepāja nach Litauen, Richtung Klaipėda. Der Regionalflughafen Liepāja liegt östlich von Liepāja im Bezirk Dienvidkurzeme.

Nachweise 

Dienvidkurzeme
 
Gegründet 2021